Gebeurtenissen:
Kernramp van Fukushima, een kernramp in Fukushima (Japan) volgend op de zeebeving en daarop volgende tsunami van 11 maart 2011
Plaatsen:
Fukushima (prefectuur), een Japanse prefectuur
Fukushima (stad), de hoofdstad van de gelijknamige prefectuur
 Kerncentrale Fukushima I, een cluster van kernenergiecentrales in de prefectuur Fukushima
 Kerncentrale Fukushima II, een cluster van kernenergiecentrales in de prefectuur Fukushima
 Fukushima (Hokkaido), een Japanse gemeente in de subprefectuur Oshhima in Hokkaido
 Fukushima-ku, een wijk in de Japanse stad Osaka
Personen:
Koji Fukushima, een Japans wielrenner
Shinichi Fukushima, een Japans wielrenner
 Fukushima Masanori, een samoerai uit de late Sengokuperiode en vroege Edoperiode
Hirokazu Fukushima, een hedendaags Japans componist en hoboïst
 Yasumasa Fukushima, een generaal in het Japanse Keizerlijke leger
 Mizuho Fukushima, een Japanse politica
 Haruka Fukushima, een Japanse mangaka
 Satoshi Fukushima, een Japanse mangaka
 Kikujiro Fukushima, een Japanse fotojournalist
Rila Fukushima, een Japanse actrice